

Letteratura 
La Regina Margot (La Reine Margot) – romanzo scritto da Alexandre Dumas (padre)

Cinema 
La Reine Margot – cortometraggio del 1910 diretto da Camille de Morlhon
La Reine Margot – film del 1914 diretto da Henri Desfontaines
La regina Margot (La reine Margot) – film diretto da Jean Dréville (1954)
La regina Margot (La Reine Margot) – film diretto da Patrice Chéreau (1994)

Pagine correlate 
Regina Margot